Jméno Rhys nosí více různých osob:

 Rhys Davies (* 1985) – velšský golfista
 Rhys Day (* 1982) – velšský fotbalista
 John Rhys-Davies (* 1944) – velšský herec
 Gruff Rhys (* 1970) – velšský zpěvák
 Rhys Hughes (* 1966) – velšský spisovatel
 Rhys Chatham (* 1952) – americký hudebník
 Rhys Ifans (* 1967) – velšský herec
 Matthew Rhys (* 1974) – velšský herec
 Jonathan Rhys Meyers (* 1977) – irský herec
 Rhys Murphy (* 1990) – irský fotbalista
 Rhys Priestland (* 1987) – velšský ragbista
 Rhys Taylor (* 1990) – velšský fotbalista
 Rhys M. Thomas (* 1982) – velšský ragbista
 Rhys Webb (* 1988) – velšský ragbista
 Rhys Williams – více osob (rozcestník)